Campeonato Carioca de Futebol Sub-20 de 2017 foi a 93ª edição na categoria sub-20 do futebol no Rio de Janeiro e foi organizada pela Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FERJ).

A particularidade desta edição é a disputa de turno único, Taça Guanabara, subdividido em três fases: fase classificatória, semifinal e final. As equipes fizeram parte de um grupo único, jogando no sistema de todos contra todos em 15 rodadas, classificando-se para as semifinais as quatro primeiras colocadas.

Participantes

Regulamento 
O Campeonato Carioca de Futebol Sub-20 é disputado da seguinte forma. Os 16 times jogam em turno único o torneio chamado Taça Guanabara e se enfrentam os quatro melhores nas semifinais disputadas em jogo de ida e volta assim como a final. Na Taça Rio o regulamento se repete e os 2 campeões se enfrentam em 2 jogos. Caso o campeão for o mesmo, não é necessário os 2 jogos finais.

Critérios de desempate 
Para o desempate entre duas ou mais equipes segue-se a ordem definida abaixo:
 Maior número de vitórias
 Maior saldo de gols
 Maior número de gols pró
 Confronto direto
 Menor número de cartões amarelos e vermelhos
 Sorteio público na sede da Federação, em dia e horário a serem determinados

Taça Guanabara

Grupo A

Grupo B

Fase final 
Em itálico, as equipes que jogarão pelo empate, por ter melhor campanha na fase de grupos (1º colocados).

Premiação

Taça Rio

Grupo A

Grupo B

Fase final 
Em itálico, as equipes que jogarão pelo empate, por ter melhor campanha na fase de grupos (1º colocados).

Premiação

Fase final 
 Em itálico, as equipes que jogaram pelo empate por ter melhor campanha e em negrito os times vencedores das partidas. Na final não houve a vantagem de empate para nenhuma equipe.

Premiação

Ligações externas 
 

2017